

Sigle 
 Killer Instinct – videogioco picchiaduro
 Klaksvíkar Ítróttarfelag – squadra calcistica delle Isole Fær Øer, nota anche come Klaksvíkar Ítróttarfelag
 Komitet Informatsii – polizia segreta sovietica

Chimica 
 KI – formula bruta dello ioduro di potassio

Codici 
 KI – codice vettore IATA di Adam Air
 ki – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua kikuyu
 KI – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Kiribati
 KI – codice ISO 3166-2:BI della provincia di Kirundo (Burundi)
 KI – codice ISO 3166-2:ID di Kalimantan Timur (Indonesia)
 KI – codice ISO 3166-2:SK della regione di Košice (Slovacchia)

Filosofia 
 Ki – concetto culturale cinese che significa "forza vitale" o "energia spirituale"

Informatica 
 .ki – dominio di primo livello di Kiribati
 ki – multiplo potenza due del k (vedi kibi e kilobyte)

Mitologia 
 Ki – dea della terra nella mitologia sumera

Musica 
 Ki – album di Kitarō del 1981
 Ki – album di Akira Takasaki del 1994
 Ki – album del Devin Townsend Project del 2009

Altro 
 Ki – simbolo del prefisso per multiplo binario kibi
 KI – targa automobilistica di Kirchdorf an der Krems (Austria)
 KI – targa automobilistica di Kiel (Germania)
 KI – vecchia targa automobilistica di Kárviná (Repubblica Ceca)
 KI – vecchia targa automobilistica di Kikinda (Serbia)
 KI – targa automobilistica del distretto di Košice (Slovacchia)
 Ki – termine giapponese per intendere l'"energia vitale" nella serie manga e anime Dragon Ball, ispirato dalla filosofia cinese
 Ki – kana giapponese